Ке́рес — прізвище.

Відомі носії:

 Гаральд Керес (1912–2010) — естонський і радянський фізик і астроном.
 Пауль Керес (1916–1975) — естонський і радянський шахіст.